Морин:

Персоналии 
 Морин, Джереми (род. 1991) — американский хоккеист, правый нападающий.
 Морин, Игорь (род. 1975) — литовский футболист и тренер.
 Морин, Ли Миллер Эмил (род. 1952) — американский астронавт.
 Морин, Релман (1907—1973) — американский журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии.
 Морин, Стивен (1951—1985) — американский серийный убийца и насильник.
 Морин, Фёдор Васильевич (1917—1941) — Герой Советского Союза.
 Морин, Эмануэль (род. 1995) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.

 Морина, Татьяна Валерьевна (род. 1993) — российская футболистка.

Топоним 
 Морин — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Морин — пещера в Испании, в провинции Кантабрия.

Другое 
В химии: 3,5,7,2',4'-пентагидроксифлавон.

См. также 
 Маурен — община в Лихтенштейне.
 Маурин, Хоакин (1896—1973) — испанский политик.